Rosignano ist Namensteil der italienischen Orte

Rosignano Marittimo (Provinz Livorno)
Rosignano Monferrato (Provinz Alessandria)